La Serie A1 2006-2007 è stata la 23ª edizione della massima serie del campionato italiano femminile di pallanuoto.

La fase regolare è cominciata il 14 ottobre 2006 e si è conclusa il 12 maggio 2007. Play-out e Play-off sono cominciati il 16 maggio e sono finiti rispettivamente il 25 maggio e il 14 giugno 2007, giorno in cui la Fiorentina ha conquistato il suo primo storico Scudetto battendo l'Orizzonte Catania in finale e interrompendo l'egemonia in campionato delle etnee che durava da quindici stagioni consecutive.

Classifica finale

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale scudetto

Play Out

Tabellone 1

Tabellone 2

Verdetti
 Fiorentina Campione d'Italia
 Gifa Palermo retrocessa in Serie A2

Note

Sport acquatici nel 2006
Sport acquatici nel 2007
Edizioni del campionato italiano femminile di pallanuoto